A Zetta/zetta lehetséges jelentései:

 zetta,  az alapegység trilliárdszorosát jelölő SI-prefixum
 Zetta, keresztnév